Чарльз Брук:  (1804—1879) — английский врач-хирург и изобретатель, член Королевского общества (с 1847), президент Королевского метеорологического общества (1865—1866).
 Брук, Чарльз Энтони Джонсон (1829—1917) — король Саравака династии Белых раджей (1868—1917).
 Брук, Чарльз Вайнер (1874—1963) — последний король Саравака династии Белых раджей.